Ариости () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Ариости, Атилио (1666 —1729) — итальянский композитор.
 Ариости, Герардо (1198—1213) — ординарий архиепархии Болоньи.